Nikolaus Knopp ist der Name folgender Personen:

* Nikolaus Knopp (Kirchenrechtler) (1814–1865), deutscher Geistlicher und Kirchenrechtler
 Nikolaus Knopp (Bürgermeister) (1866–1942), Bürgermeister der Landgemeinde Heerdt, später Beigeordneter von Düsseldorf